Галина Михайловна Визель (род. 14 мая 1941, Тюмень) — советская и российская художница декоративно-прикладного искусства, монументалистка, живописец. Народный художник Российской Федерации (2005), Академик Российской академии художеств (2019).

Биография 
Галина Визель родилась 14 мая 1941 года в Тюмени. С 1965 по 1969 год проходила обучение в Ташкентском художественном училище им. П. П. Бенькова на живописно-педагогическом отделении у В. И. Правдюка. С 1969 по 1974 год училась в Ташкентском театрально-художественном институте им. А. Н. Островского на отделении керамики у Н. Х. Аучиевой.

Вернулась в Тюмень. В 1978 году стала членом Союза художников СССР. Некоторое время была председателем правления Тюменской организации Союза художников РСФСР и главной художницей Тюмени. В начале 2000-х годов переехала в Ханты-Мансийск. С 2002 года преподавала в Ханты-Мансийском колледже-интернате искусств. В 2007—2015 годах — профессор Ханты-Мансийского института дизайна и прикладных искусств.

Галина Визель хорошо известна как скульптор-керамист, однако также является автором живописных и графических работ. Она организовала более 15 персональных выставок. Её работы хранятся в Государственном музее изобразительных искусств Узбекистана, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, художественных музеях Тюмени, Кургана, Мегиона, Тобольска, Нового Уренгоя, Ханты-Мансийска.

Награды и звания 
 Академик Российской академии художеств (2019)
 Народный художник Российской Федерации (2005)
 Заслуженный художник Российской Федерации (1994)
 Серебряная медаль Российской Академии художеств (2002)
 Золотая медаль Российской академии художеств (2013)
 Золотая медаль ВТОО «Союз художников России» (2011)
 Медаль «Шувалов» Российской Академии художеств (2011)
 Медаль «Ветеран труда» (1989)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012)
 Профессор (2009)

Примечания 

Художники СССР
Художники России
Галина